Nzoia steht für:

Nzoia Sugar FC, Fußballverein in Kenia
Nzoia (Fluss), Fluss in Kenia
Trans-Nzoia County, Verwaltungseinheit in Kenia
Nzoia Airport, Flughafen in Kenia